Алекса́ндр Константинович Анто́нов:
 Антонов, Алексей Константинович (1955—2018) — российский прозаик, поэт и драматург.
 Антонов, Алексей Константинович (1912—2010) — Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии.